El término Conversión de San Pablo o La conversión de San Pablo, episodio del Nuevo Testamento católico sobre Pablo de Tarso, puede hacer referencia a alguna de las representaciones artísticas de dicho episodio:

La conversión de san Pablo, cuadro de Parmigianino, de 1527;
La conversión de san Pablo, fresco de Miguel Ángel Buonarrotti, de 1549;
La conversión de san Pablo, cuadro de Pieter Brueghel el Viejo, de 1567.
La conversión de san Pablo, cuadro de Caravaggio, de 1600;
La conversión de san Pablo, cuadro de Juan Bautista Maíno, de 1614;
La conversión de san Pablo, cuadro de Ignacio de Ries, de 1653;

Otros

Iglesia de la Conversión de San Pablo, en la ciudad española de Cádiz.